Севастиан — мужское имя.

Известные носители:
 Севастиан Сохотский (ум. 1492) — преподобный Русской православной церкви, игумен Преображенского монастыря на реке Сохоти.

 Севастиан (Аспиотис) (1913—1999) — епископ Константинопольской православной церкви и Элладской православной церкви; митрополит Элассонский, ипертим и экзарх Олимпии.
 Севастиан (Вести) (1870—1929) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Костромской и Галичский.
 Севастиан (Возняк) (род. 1970) — архиерей Украинской православной церкви Киевского патриархата, бывший епископ Черниговский и Нежинский (2006—2008), на покое (в 2018 году лишён сана).
 Севастиан (Дабович) (1863—1940) — архимандрит Сербской и Русской православных церквей; причислен к лику святых в лике преподобного как святой Севастиан Джексонский.
 Севастиан (Икономидис) (1922—1994) — епископ Константинопольской православной церкви; митрополит Дриинупольский.
 Севастиан (Осокин) (род. 1961) — архиерей Русской православной церкви, епископ Карагандинский и Шахтинский.
 Севастиан (Пашкану) (род. 1966) — епископ Румынской православной церкви, епископ Слатинский и Романацкий.
 Севастиан (Пилипчук) (1914—1992) — епископ Русской православной церкви, епископ Кировоградский и Николаевский.
 Севастиан (Русан) (1884—1956)) — епископ Румынской православной церкви, архиепископ Ясский и митрополит Молдавский и Сучавский.
 Севастиан (Скордаллос) (род. 1955) — архиерей Константинопольской православной церкви, епископ Зелонский, викарий Американской архиепископии.
 Севастиан (Фомин) (1884—1966) — архимандрит Русской православной церкви, преподобноисповедник.

См. также 
 Севастьян
 Себастьян